De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1980-1981 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 2 juli 1980. De zittingsperiode ging in op 16 september 1980 en liep af op 10 juni 1981.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 2 juli 1980

CDA (27 zetels)
Johan van Hulst, fractievoorzitter
Jan Achterstraat
Frans Andriessen
Jan Christiaanse
Louis van Dalen
Isaäc Arend Diepenhorst
Ruud Eijsink
Jo Franssen
Wilhelm Friedrich de Gaay Fortman
Berthe Groensmit-van der Kallen
Frans de Jong
Ad Kaland
Bert van Kuik
Madeleen Leyten-de Wijkerslooth de Weerdesteyn
Frits von Meijenfeld
Woltjer Netjes
Ruud Oudenhoven
Joris Schouten
Jos Schreurs
Rie van Soest-Jansbeken
Piet Steenkamp
Frits Terwindt
Theo Thurlings
Pieter Tjeerdsma
Klaas de Vries
Henk Vrouwenvelder
Ans van der Werf-Terpstra

PvdA (26 zetels)
Anne Vermeer, fractievoorzitter
Hedy d'Ancona
Eric van den Bergh
Freek Derks
Margreet Ermen
Chris van Kimpen
André Kloos
Gerard Kolthoff
Jan Lamberts
Adri Maaskant
Joke van der Meer
Jan Mol
Jan Nagel
Hans Oskamp
Aalje Post
Bertus de Rijk
Ger Schinck
Jan Simons
Suzanne Steigenga-Kouwe
Nic Tummers
Frans Uijen
Adriaan van Veldhuizen
Hugo Versloot
Martha Vonk-van Kalker
Willem van de Zandschulp
Jan Zoon

VVD (13 zetels)
Haya van Someren-Downer, fractievoorzitter
Jan Baas
Ton van Boven
Frans Feij
Guus van Hemert tot Dingshof
Gerbrand de Jong
Henk Heijne Makkreel
Govert van Tets
Tom Veen
Louise Vonhoff-Luijendijk
Ym van der Werff
Jan Kees Wiebenga
Guus Zoutendijk

PPR (3 zetels)
Bas de Gaay Fortman, fractievoorzitter
Boy Trip
Constant van Waterschoot

D'66 (2 zetels)
Jan Glastra van Loon, fractievoorzitter
Jan Vis

CPN (1 zetel)
Kees IJmkers, fractievoorzitter

PSP (1 zetel)
Joop Vogt, fractievoorzitter

GPV (1 zetel)
Jan van der Jagt, fractievoorzitter

SGP (1 zetel)
Koert Meuleman, fractievoorzitter

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2 juli 1980 werden 38 Eerste Kamerleden verkozen, in de kiesgroepen I en III.

Tussentijdse mutaties

1980 
 12 november: Haya van Someren-Downer (VVD) overleed. Op 2 december dat jaar werd Johan Schlingemann in de ontstane vacature geïnstalleerd. Als fractievoorzitter van de VVD werd van Someren-Downer op 25 november 1980 opgevolgd door Guus Zoutendijk.

1981 
 6 januari: Frans Andriessen (CDA) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Europese Commissie. Op 10 februari dat jaar werd Lies Uijterwaal-Cox in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1980-1981
Nederlandse politiek in 1981
Nederlandse politiek in 1980